Morristown, une ville située dans l'État de l'Arizona ;
 Morristown, une ville située dans l'État du Dakota du Sud ;
 Morristown, une ville située dans l'État de l'Indiana ;
 Morristown, une ville située dans l'État du Minnesota ;
 Morristown, une ville située dans l'État du New Jersey ;
 Morristown Medical Center
 Morristown, une ville située dans l'État de New York ;
 Morristown, un village américain de l'État de New York ;
 Morristown, une census-designated place située dans l'État de New York ;
 Morristown, une ville située dans l'État du Tennessee ;
 Morristown, un village américain de l'État de l'Ohio ;
 Morristown, une ville américaine de l'État du Vermont.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis